Een verkeersweg:
 N170 (België)
 N170 (Frankrijk)
 N170 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing